Reality Pump Studios - польский разработчик компьютерных игр.
Среди игр: Knightshift, Третья мировая война. Чёрное золото (World War III: Black Gold), Земля 2160, Два мира, 3SwitcheD, Cluster Frenzy, Iron Sky: Invasion и Sacrilegium (2013). 

По не подтвержденным данным, в мае 2015 года компания стала банкротом и была закрыта. Но в начале марта 2016 года было объявлено, что студия работает над третьей частью серии Two Worlds, а также над двумя глобальными дополнениями к второй части серии.

Обзор 
Компания основана в 1995 году. Первый успешный проект компании - Земля 2140, издатель которой - TopWare Interactive.

В 2001 к Reality Pump Studios присоединились разработчики из Zuxxez Entertainment AG, после чего компания официально называется Reality Pump - Game Development Studios. 

С февраля 2006 игра Two Worlds разрабатывалась для платформы Microsoft Windows и Xbox 360.

В 2010 Reality Pump Studios выпустила Two Worlds 2, затем в 2011 году дополнение Two Worlds 2: Pirates of the Flying Fortress.

6 июня 2012 Reality Pump Studios года анонсировала новый проект Sacrilegium, которой должен выйти в 2013 году.

В 2015 Reality Pump Studios выпустила Raven's Cry, а позже, в начале 2016, выпустила обновлённую версию под названием Vendetta - Raven's Cry.

После провальной Raven's Cry, Reality Pump Studios возвращается к поддержке Two Worlds II. В 2016 году выходит HD-издание  с поддержкой достижений В Steam и обновлённой графикой.

26 марта 2016 года компания анонсировала третью часть серии Two Worlds, а также два дополнения ко второй части "Call of the Tenebrae" и "Shattered Embrace".

6 декабря 2019 года компания выпустила финальное большое сюжетное дополнение Two Worlds II: Shattered Embrace.

Успех 
Наибольший успех и известность компании принесла серия стратегических игр Earth. Компания занимается этой серией уже более 10 лет. Напомним, что первая игра из этой серии Earth 2140 (Земля 2140) была выпущена в 1997 году. Это 2-мерная стратегия в реальном времени. Игра была в то время мало известна. Спустя некоторое время компания выпустила продолжение для неё, но уже в 3-мерном исполнении. Earth 2150 стала хитом в Европе.

Банкротство 

В мае 2015 года стало известно что, разработчик игр Reality Pump Studios скорее всего стал банкротом по причине того, что игра Raven’s Cry имела очень маленькую финансовую прибыль. Также 20 человек из Reality Pump уволились и перешли работать в Bloober Team.

Сама же TopWare Interactive заявляет, что не закрыла студию Reality Pump Studios, а говорит что студия состояла из нескольких юридических лиц, и обанкротилось лишь одно из них, а остальные компанию собираются реструктуризировать.

Игры

Примечания

Ссылки 
   Официальный сайт компании
 Reality Pump в каталоге MobyGames

Компании, основанные в 1995 году
Производители компьютерных игр Польши
Производители компьютерных игр по алфавиту